Almarestäket, även skrivet Almare-Stäket, eller historiskt Almerstääk, Almare Stäke eller Almarna Stæk, kan avse:

Stäksundet, ett sund mellan Stäket och Stäksön., 
Almarestäkets borg, en medeltida försvarsanläggning vid sundet, även kallad Biskoparnas borg, S:t Eriks slott och Stäkets slott., 
Almare-Stäkets gård, en egendom på södra Stäksön och tidigare säteri samt storgods, på medeltiden även kallat Stäkets ladugård., 
Stäksön med Stäketsholmen, en halvö i Mälaren mellan orterna Kungsängen och Stäket.,

Se även
Stäket, Järfälla kommun, ett bostadsområde i kommundelen Kallhäll-Stäket i Järfälla kommun, Stockholms län, 
Stäket, olika betydelser

Referenser